Die Zylinderfläche bezeichnet:
 die Fläche eines Zylinders (Geometrie)
 die Oberfläche eines Zylinders (Technik)